

Patronyme

 Carlos Takam (né en 1980), boxeur camerounais ;
 Jules Takam (1941-2023), réalisateur camerounais.

Lieu
 Takam (Mazandéran), village de la province de  Mazandéran en Iran
 Takam (Gilan), village de la province de  Gilan en Iran
 Takam (Népal), village du Népal

Autres 
 Takam II, groupe de musique camerounais.

Homonymie de patronyme